overtoom (overhaal) (overhaal, overdracht, portage, valom), mechanisme om een schip over een dam heen te verplaatsen.

Toponiemen
Overtoom (Amsterdam) (deels vroeger Vondelkade), straat in Amsterdam langs de in 1904 gedempte Overtoomse Vaart.
Overtoom (plantage), (voormalige) plantage in Suriname
 Overtoom (Para), dorp in Suriname
Overtoomse Buurt, voormalige buurtschap in de gemeente Sloten, later gemeente Amsterdam.
Overtoomse Sluis, brug in Amsterdam bij de vroegere overtoom in de Schinkel.
Overtoomse Vaart, in 1904 gedempte waterloop in Amsterdam, vroeger ook in Nieuwer-Amstel.
Overtoomse Veld, wijk in Amsterdam Nieuw-West.
Slotervaart/Overtoomse Veld (stadsdeel), voormalig stadsdeel van Amsterdam.
Westzaner-Overtoom (ook wel verkort tot Overtoom), buurtschap in de gemeente Zaanstad.
Oostzaner Overtoom, voormalige buurtschap in de huidige gemeente Amsterdam.

Overig
Willie Overtoom, een Nederlands profvoetballer
Overtoom (bedrijf), vroegere naam van Manutan, internationaal postorderbedrijf voor onder andere kantoorartikelen.